Burj (englische Umschrift von , deutsch „Turm“, deutsche Umschrift Burdsch, französische Umschrift Bourj) ist Namensbestandteil von:

 Gebäude
 Burj al Arab, Hotel in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
 Burj al-Fateh, Hotel im Zentrum von Khartum, Sudan
 Burj Khalifa, höchstes Gebäude der Welt in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
 The Address Downtown Burj Dubai, früherer Name von The Address Downtown Dubai, Wolkenkratzer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
 Burj Mubarak al-Kabir, geplanter Wolkenkratzer in Madinat al-Hareer, geplante Stadt in Kuwait

 Orte
 Burj al Babas, Geisterstadt in der Türkei
 Bourj Hammoud, Vorort von Beirut, Libanon
 Izbat al-Burdsch, ägyptische Küstenstadt

Siehe auch:
  Burdschiyya-Dynastie, Mamluken-Dynastie in Ägypten